Фінал Кубка європейських чемпіонів 1972 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1971—1972 років, у якому зустрілися нідерландський «Аякс» та італійський «Інтернаціонале». Матч відбувся 31 травня 1972 року на стадіоні «Феєноорд» у Роттердамі. Перемогу з рахунком 2:0 здобув «Аякс».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1971-72 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1972 на transfermarkt 

1972
1972 у футболі
1972
Травень 1972